

Слабомеж — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Слабомеж — село в гміні Радзейовіце Жирардовського повіту Мазовецького воєводства